Blanquefort ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich: 

Blanquefort (Gers) im Département Gers
Blanquefort (Gironde) im Département Gironde
Blanquefort-sur-Briolance im Département Lot-et-Garonne